Влакница () — населенный пункт в общине Србац, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года во Влакнице проживало 247 человек. В деревне находится самая низкая точка общины Србац — 89 метров над уровнем море у реки Сава.

Население

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской